Пескова́тка-Каза́чья — село Пригородного сельсовета Усманского района Липецкой области. Расположена вдоль южной границы с Усманью; фактически представляет с ней единый населённый пункт.

Возникла в начале XVII века. Первые жители — дети боярские и казаки. В документах 1629 года о ней упоминается: «Село Песковатое на реке на Усмони, а в селе церковь во имя архангела Михаила древена». Позже селение стало называться Пескова́ткой, а ещё позже — Песковаткой-Казачьей. Название — по песчаному грунту и по первоселенцам-казакам.

В 1893 году под Песковаткой жил революционер Н. Н. Исполатов, который в соседнем лесу собирал созданным им кружок прогрессивной интеллигенции.

Население

Примечания

Источники

См. также 
 Песковатка-Боярская

Населённые пункты Усманского района